Глобочица може да се отнася за:

 Глобочица, село в Община Струга, Северна Македония;
 Глобочица, село в Община Краковища, област Гора, Косово;
 Глобочица, село в Община Качаник, Косово;
 Глобочица, язовир на река Черни Дрин в Северна Македония.